Die Spielzeit 2012/13 war die 20. reguläre Austragung der 1. Liga als zweithöchste slowakische Eishockeyspielklasse. Meister wurde der HC 46 Bardejov, der in der Relegation jedoch am Aufstieg scheiterte.

Modus 
Zunächst bestritten die zwölf Mannschaften eine gemeinsame Hauptrunde, in der sie vier Mal auf jeden Gegner trafen, sowie jeweils ein Spiel gegen den HK Orange, die slowakische U20-Nationalmannschaft, bestritten, die ohne Wertung an der Liga teilnahm. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für die Playoffs, deren Meister an der Relegation gegen den Letztplatzierten der Extraliga teilnehmen durfte. Die vier Letztplatzierten der Hauptrunde bestritten anschließend Playouts, wobei der Letztplatzierte der Playouts an der Relegation gegen den Meister 2. Liga teilnehmen musste. Für einen Sieg nach regulärer Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Overtime erhielt man zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Sieg nach Overtime, OTN = Niederlage nach Overtime, N = Niederlagen, P = Punkte

Playoffs

Playouts 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Sieg nach Overtime, OTN = Niederlage nach Overtime, N = Niederlagen, P = Punkte

Relegation 
 HK Trebišov – MŠK Hviezda D. Kubín  4:2 (3:1, 2:3, 4:6, 3:2 n. P., 4:2, 5:2)

Weblinks 
 Tabelle der Hauptrunde auf der Webseite des slowakischen Eishockeyverbands (slowakisch)
  Tabelle der Play-Outs auf der Webseite des slowakischen Eishockeyverbands (slowakisch)

Eishockeysaison 2012/13
1. Liga 2012